Matthew "Matt" Puempel, född 24 januari 1993, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som spelar för Augsburger Panther i Deutsche Eishockey Liga (DEL). Han har tidigare spelat på NHL-nivå för New York Rangers och Ottawa Senators och på lägre nivåer för Binghamton Senators i AHL och Peterborough Petes och Kitchener Rangers i OHL.

Puempel draftades i första rundan i 2011 års draft av Ottawa Senators som 24:e spelare totalt.

21 oktober 2017 blev han tradad till Detroit Red Wings i utbyte mot Ryan Sproul.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Matt Puempel NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Matt Puempel hockey statistics and profile at hockeydb.com
Matt Puempel – Player profile at The Hockey News

Spelare i Detroit Red Wings
Spelare i New York Rangers
Spelare i Ottawa Senators
Spelare i Binghamton Senators
Spelare i Kitchener Rangers
Spelare i Peterborough Petes
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Kanadensiska ishockeyspelare
Idrottare från Ontario
Personer från Windsor, Ontario
Levande personer
Födda 1993
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2011
Spelare valda av Ottawa Senators i NHL Entry Draft